Уксичан — многозначный термин.

 Уксичан — вулкан в северной части полуострова Камчатка.
 Уксичан — река в Камчатском крае России.